Hirdt ist der Familienname folgender Personen:

 Kai Hirdt (* 1976), deutscher PR-Berater, Science-Fiction-Autor, Comictexter und Verleger
 Willi Hirdt (1938–2020), deutscher Romanist